

Geografia

 Gosforth – villaggio del Nuovo Galles del Sud

Gosforth – distretto di Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear
Gosforth – villaggio e parrocchia civile della Cumbria